Variola virus − Virus del vaiolo umano, estinto in natura. Esisteva in due varianti, variola maior e variola minor di cui la seconda causava una malattia più lieve detta anche Alastrim e meno letale.
 Cowpox virus – Virus del vaiolo bovino che si ritiene abbia come ospite naturale le arvicole ma può contagiare anche altri animali e gli esseri umani, in particolare i mungitori che mungono un bovino infettato, con lesioni limitate alle mani. È simile al vaccinia virus. 
 Vaccinia virus − Virus del vaiolo che pur derivando probabilmente dal virus del vaiolo bovino, tramite i passaggi in laboratorio non è più in grado di determinare una malattia vera e propria ma è capace di realizzare un'immunità crociata in particolare con il variola virus, motivo per cui è stato utilizzato per le campagne vaccinali durante le epidemie del passato di vaiolo umano che hanno portato alla sua eradicazione.
 Monkeypox virus – Virus che causa il vaiolo delle scimmie ma in grado di contagiare anche l'uomo sia nel passaggio tra animale ad uomo che da uomo a uomo.
 Avipoxvirus – Virus che causa il vaiolo aviario o vaiolo degli uccelli che colpisce varie specie di uccelli ed è presente in numerosi ceppi più o meno patogeni e più o meno capaci di causare contagi interspecie.

